Polstorff ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Polstorff  (1846–1911), deutscher Chemiker und Pharmazeut, Hochschullehrer in Göttingen
 Wilhelm Polstorff (1843–1906), deutscher Gymnasiallehrer, Publizist und Satiriker